Segno bezeichnet

die Notationsanweisung Dal Segno
den US-amerikanischen Mentalisten A. Victor Segno